Modum FK é um clube de futebol da Noruega fundado em 2007. Sua sede fica em Modum.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 2007
Clubes de futebol da Noruega